Leippersberg ist ein geographischer Name:

 Leippersberg (Wüstung), Wüstung in der nördlichen Gemeindeexklave von Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Leippersberg (Berg) (448 m), Berg zwischen der in diese mündenden Fischach und der abfließenden Bühler mit der nördlichen Gemeindeexklave von Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg